

Cinema 
Bad Boy – cortometraggio muto statunitense del 1925 diretto da Leo McCarey
 Bad Boy – film del 1935 diretto da John G. Blystone
Bad Boy – film britannico del 1938 diretto da Lawrence Huntington
 Quelli che non si salvano (Bad Boy) – film del 1939 diretto da Kurt Neumann
 Gioventù spavalda (Bad Boy) – film del 1949 diretto da Herbert Meyer
Bad Boy – film statunitense del 2002 diretto da Victoria Hochberg

Fumetto 
 Bad Boy – fumetto con la sceneggiatura di Frank Miller e i disegni di Simon Bisley

Letteratura 
 Bad Boy – romanzo di Jim Thompson del 1953

Musica 
 Bad Boy – canzone scritta da Lil Armstrong e Avon Long che divenne un'hit dei Jive Bombers nel 1957
 Bad Boy – singolo di Larry Williams del 1959 dall'album She Said Yeah; una cover dei The Beatles è presente nell'album Beatles VI del 1965
 Bad Boy – EP dei The Beatles del 1967
 Bad Boy – album di Ringo Starr del 1978
 Bad Boy – singolo dei The Adicts del 1983 dall'album Smart Alex
 Bad Boy – singolo di Den Harrow del 1985
 Bad Boy – singolo dei Miami Sound Machine del 1985 dall'album Primitive Love
 Bad Boy – singolo di Sandy Chambers del 1995
 Bad Boy – singolo dei Cascada del 2006 dall'album Everytime We Touch
 Bad Boy – singolo di Hadise del 2006 dall'album Sweat
 Bad Boy Records (ex Bad Boy Entertainment) – casa discografica statunitense
 Bad Boy – singolo delle Red Velvet del 2018
 Bad Boy – singolo di Marwa Loud del 2018
 Bad Boy – singolo di Juice Wrld e Young Thug del 2021

Pagine correlate 
 Bad Boys